Apparat (von lat. apparatus ‚Werkzeug‘) steht für:

in der Technik: 
 Apparat (Verfahrenstechnik), ein „stoff- bzw. materieumsetzendes Gebilde“
in der Politik:
 Antimilitärischer Apparat, auch Der Apparat, von 1920 bis 1937 bestehender Nachrichtendienst der Kommunistischen Partei Deutschlands
 Apparatschik, ein bestimmter Typus eines Funktionärs oder Bürokraten
 Staatsapparat, die institutionalisierte öffentliche Verwaltung, siehe auch Staat
in der Literatur: 
 Apparat (Literatur), den Text begleitende Fußnoten, Endnoten, Quellenzitate, Literaturverzeichnisse etc.
 textkritischer Apparat, in der Editionswissenschaft die gesammelten Varianten zum Haupttext einer kritischen Ausgabe
 kleinere Auswahl einer Mediensammlung, siehe Bibliotheksbestand #Apparate
Sonstiges:
 Apparat (Musiker), ein deutscher Elektronik-Musiker
 Apparatus, eine anatomische Gruppe von Organen
 Fotoapparat, ein Utensil zur Aufnahme und Speicherung eines einzelnen stillstehenden Bildes oder einer kurzen Serie von Einzelbildern

Siehe auch:
 Maschine, ein technisches Gebilde mit durch ein Antriebssystem bewegten Teilen
 Gerät, ein vorrangig signalumsetzendes oder informationsverarbeitendes technisches Gebilde